Mistry ist der Familienname folgender Personen:

 Eruch Mistry (1922–1993), indischer Radrennfahrer
 Jayant Mistry (* 1966), britischer Rollstuhltennisspieler
 Jimi Mistry (* 1973), britischer Schauspieler
 Pallonji Mistry (1929–2022), indisch-irischer Unternehmer
 Rohinton Mistry (* 1952), in Kanada lebender indischer Schriftsteller